Příjmení Kuťák, Kuťáková nosí více osobností:

 Filip Kuťák (* 1996) – český lední hokejista
 Jaroslav Kuťák (* 1956) – český golfista, překladatel z němčiny, spisovatel, autor detektivek, píše také pod pseudonymem N. C. Marshal
 Eva Kuťáková (* 1937) – docentka dějin antických literatur na FF UK, autorka učebnic